Rise — дев'ятий студійний альбом американського рок-гурту Skillet. В США вийшов 25 червня 2013 року.

Список пісень

Сингли 
"Sick of It" (9 квітня 2013) 
"American Noise" (16 квітня 2013) 
"Rise" (14 травня 2013) 
"Not Gonna Die" (11 червня 2013)

Посилання
 Список пісень та огляд альбому від Allmusic.com 

Альбоми Skillet
Альбоми Atlantic Records
Альбоми американських виконавців
Англомовні музичні альбоми
Альбоми альтернативного року
Музичні альбоми 2013
Золоті музичні альбоми
Червень 2013
Події 25 червня